

Architettura 
 Ossario cimiteriale – ambiente all'interno dei cimiteri in cui vengono raccolti i resti dei defunti riesumati
 Ossario – cappella all'esterno o all'interno di un edificio religioso, dove venivano inumati i fedeli
 Ossario monumentale – edificio con scopi anche commemorativi in cui vengono raccolti i resti di gruppi di persone deceduti in determinate circostanze (battaglie, massacri)

Letteratura 
 Ossario – romanzo thriller di Kathy Reichs

Televisione 
 Ossario – personaggio cabarettistico creato da Armando Celso

Altri progetti